Eurovision Song Contest 1989 sändes den 6 maj 1989 från Palais de Beaulieu i Lausanne, Schweiz, i och med att Schweiz året innan hade vunnit med Ne partez pas sans moi av Céline Dion. Programledare var Lolita Morena och Jacques Descheneaux. 

För andra gången var det ingen som gjorde comeback i tävlingen detta år. Första gången detta hände var 1970.

Sändningen 
Mellan varje bidrag visades videovykort där varje tävlande artist visades i något schweiziskt sammanhang. I Sveriges fall visades Tommy Nilsson besöka en vinplantage.

Vinnare detta år blev Jugoslavien med låten Rock Me som framfördes av gruppen Riva. Island hamnade sist i tävlingen med noll poäng. Detta var åttonde gången i tävlingens historia som ett bidrag blev poänglöst. Åttiotalet präglades av sistaplaceringar med noll poäng; detta var sjunde gången på decenniet som ett bidrag blev utan poäng. 

Frankrike och Israel hade detta år skickat barn - 11 respektive 12 år gamla - och det var inte bara den låga åldern på artisterna i sig som var kontroversiellt. Frankrikes unga sångerska, Nathalie Pâque, bröt ihop efter tävlingen på grund av att hon inte vann, och Israels representant Gili, blev tvungen av dirigenten och kompositören att använda all sin fritid till att öva sången i förväg. Detta bidrog till att rösten inte höll fullt ut under tävlingen och bidraget kom på tolfte plats. För att inget liknande skulle inträffa igen införde EBU en regel om att alla deltagare i fortsättningen skulle vara fyllda minst 16 år.

1989 kan också kallas för dirigenternas år, detta eftersom två dirigenter utmärkte sig på var sitt speciella sätt. Turkiets upptempolåt Bana Bana dirigerades av kompositören Timur Selçuk med en väldigt yvig stil medan den danske dirigenten Henrik Krogsgaard blev mitt i den danska låten uppvinkad på scenen av Birthe Kjær och han sprang dit och var i resten av låten en del av kören. Dirigerandet togs över av den schweiziske huvuddirigenten Benoit Kaufman.

Bidragen

Omröstningen 
Omröstningen bjöd på måttlig spännig detta år. Österrike tog ledningen efter första omgången och höll denna till tredje omgången, då Jugoslavien gick om. Ett tag såg segern ganska osäker ut för Jugoslavien, då Storbritannien plötsligt började komma ikapp. Emellertid räckte inte Storbritanniens poäng ända fram, och förlorade till sist mot Jugoslavien med endast sju poängs skillnad.

12-poängare

Karta

Källor

Se även 
 Eurovision Song Contest 1988
 Eurovision Song Contest 1990

Externa länkar 

 Eurovisionsschlagerfestivalen, officiell webbplats

 
1989 i Schweiz